

Новий Майдан —  село в Деражнянському районі Хмельницької області

Новий Майдан — село в гміні Войславичі Холмського повіту Люблінського воєводства